Кендрикс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кендрикс, Джон Генри (Хэнк Ба́ллард; 1927—2003) — американский певец и музыкант, сочинитель песен, лид-вокалист группы «Hank Ballard and The Midnighters».
 Кендрикс, Эдди (1939—1992) — американский певец.